La Cousine Bette, roman d'Honoré de Balzac publié en 1847 ;
 La Cousine Bette, film français réalisé par Max de Rieux en 1927 ;
 La Cousine Bette, téléfilm français réalisé par Yves-André Hubert (1964) ;
 La Cousine Bette (Cousin Bette, The House for Pleasure), feuilleton britannique réalisé par  (1971) ;
 La Cousine Bette (Cousin Bette), film britannique réalisé par Desmond Mac Anuff en 1998.

Homonymie